The Look of Love steht für:

 The Look of Love (ABC-Lied), Lied von ABC (1982)
 The Look of Love (Claudine-Longet-Album), Musikalbum von Claudine Longet (1967)
 The Look of Love (Diana-Krall-Album), Musikalbum von Diana Krall (2001)
 The Look of Love (Dusty-Springfield-Album), Musikalbum von Dusty Springfield (1967)
 The Look of Love (Dusty-Springfield-Lied), Komposition von Burt Bacharach und Hal David (1967)
 The Look of Love (Madonna-Lied), Lied von Madonna (1987)
 The Look of Love (Stanley-Turrentine-Album), Musikalbum von Stanley Turrentine (1968)
 The Look of Love (Trijntje-Oosterhuis-Album), Musikalbum von Trijntje Oosterhuis (2006)
 The Look of Love (Film), Film aus dem Jahr 2013 des Regisseurs Michael Winterbottom

Siehe auch:
 Look of Love – The Very Best of ABC, Kompilationsalbum von ABC (2001)